Onderdistrict in Indonesië
 Kledung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kledung (Kledung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kledung (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java